Maximiliano Gómez (politicus), een politicus uit de Dominicaanse Republiek
Maximiliano Gómez (voetballer), een voetballer uit Uruguay